«Boucan» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Boucan, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Chambellan.
 Boucan, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Mirebalais.
 Boucan Bélier, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Cotês-de-Fer.
 Boucan Guillaume, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Anse-à-Pitre.
 Boucan Michel, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Borgne.
 Boucan Richard, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Gros-Morne.
 Petit Boucan, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Gressier.

Desambiguaciones 
 Boucan Bois Pin
 Boucan-Carré (desambiguación)
 Grand-Boucan